Il singolare del torneo di tennis Nichirei International Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 6–2, 6–0.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Gabriela Sabatini (finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Katerina Maleeva (semifinali)

 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Amy Frazier (primo turno)
 Kimiko Date (quarti di finale)
 Naoko Sawamatsu (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nichirei International Championships 1992